Сезон 1889/90 стал для клуба «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)» первым сезоном в Футбольном альянсе, в котором клуб занял 8-е место. Команда также приняла участие в трёх кубковых турнирах: Кубке Англии и Кубке Ланкашира, из которых она выбыла после первого раунда, и Кубке Манчестера и окрестностей,  в котором «язычники» одержали победу.

После роспуска Комбинации в предыдущем сезоне ряд её участников решил организовать новую лигу, которая должна была стать альтернативой Футбольной лиге Англии. Эту лигу назвали Футбольным альянсом, и в него вошли 12 клубов. Чемпионом первого розыгрыша Футбольного альянса стал клуб «Уэнсдей» из Шеффилда.

Футбольный альянс

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Кубок Манчестера и окрестностей

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания 

1889-1890
Ньютон Хит